El Torneig de Kitzbühel 2013, oficialment conegut com a Bet-at-home Cup Kitzbühel 2013 és una competició tennística jugat sobre terra batuda que està inclosa en les sèries 250 de l'ATP. La 33a edició del torneig es va celebrar entre el 28 de juliol i el 3 d'agost de 2013 al Tennis stadium Kitzbühel de Kitzbühel, Àustria.

Quadre individual masculí

Quadre dobles masculins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual masculí 
 Quadre dobles masculins 

2013
ATP World Tour 2013